Дисни+ (, произнася се Дисни плюс) e американска абонаментна услуга за видео стрийминг (поточно видео), изискваща абонамент, която е собственост на Дисни Медиа енд Ентъртейнмънт Дистрибушън, подразделение на Уолт Дисни Къмпани. Услугата разпространява основно филми и телевизионни сериали, продуцирани от Уолт Дисни Студиос и Уолт Дисни Телевижън, а също така рекламира съдържание от фирмените марки Дисни, Пиксар, Марвел, Междузвездни войни и Нешънъл Джиографик. Оригинални филми и телевизионни сериали също се разпространяват в Дисни+, като десет филма и седем сериала са произведени за платформата от ноември 2019 г.

Дисни+ дебютира на 12 ноември 2019 г. в САЩ, Канада и Нидерландия. Седмица по-късно услугата е достъпна в Австралия, Нова Зеландия и Пуерто Рико, а от 24 март 2020 г. е достъпна до някои европейски държави.

Достъпност 
Дисни+ стартира първо в Нидерландия на 12 септември 2019 г. като безплатна пробна версия. Официалният старт в САЩ, Канада и Нидерландия е на 12 ноември 2019 г. малко преди 3:00 ч. EST (UTC-5). Дисни+ стартира в Австралия, Нова Зеландия и Пуерто Рико на 19 ноември 2019 г., а в Австрия, Обединеното кралство, Испания, Италия, Германия, Ирландия и Швейцария на 24 март 2020 г. Във Великобритания и Ирландия Дисни+ заменя Дисни Лайв. Дисни+ се очаква да стартира в Източна Европа в 14 юни 2022 г. В Испания заедно със стрийминг услугата стартира линеен телевизионен канал Дисни+, който излъчва програми от платформата, който се предлага ексклузивно от Мувистар+, който е партньор в региона.

През декември 2019 г. е обявено, че Канал+ е ексклузивният дистибутор на Дисни+ във Франция. Три дни преди стартирането, Кевин Майер, председател на Уолт Дисни Дайрект-ту-Консумър Интернешънъл, обявява, че Дисни+ отлага старта си във Франция до 7 април, вместо първоначалната дата 24 март, заради искане от френското правителство за предотвратяване на задръстването в интернет като отговор на пандемията от COVID-19, създаваща допълнително напрежение върху комуникационните мрежи.

В Индия услугата стартира на 3 април 2020 г.

От 9 април 2020 г. 17 държави от Близкия Изток и Северна Африка получават достъп до платформата.

Дисни+ стартира в Индонезия на 5 септември 2020 г., а на 15 септември 2020 г. – в Португалия, Белгия, Финландия, Исландия, Люксембург, Норвегия, Швеция и Дания. От 17 ноември 2020 г. услугата е достъпна в Латинска Америка и Карибския регион.

Източници

Бележки

Външни препратки 
 
Официален сайт

Уолт Дисни Къмпани